Чемпионаты Парагвая по шахматам проводятся ежегодно, начиная с 1938 г.

Наибольшее количество завоеванных титулов чемпиона страны у Р. Кантеро (8). На одну победу в чемпионате меньше у К. Вальенте и Л. К. Патриарки.

Хронологическая таблица

Примечания 

Парагвай
Шахматы
Шахматы в Парагвае